Por Río Turbio puede entenderse:

Hidrología 

Argentina
 río Turbio (Chubut), río de la provincia del Chubut, Argentina;
 río Turbio (Santa Cruz), río de la provincia de Santa Cruz, Argentina;
Chile
 río Turbio (Grande), afluente del río Grande en la cuenca del río Limarí en la Región de Atacama, Chile;
 río Turbio (Jorquera), afluente formativo del río Jorquera en la Región de Atacama, Chile;
 río Turbio (Elqui), afluente del río Elqui en la Región de Coquimbo, Chile;
 río Turbio (Pucón), afluente del río Pucón de la cuenca del río Toltén en la Región de la Araucanía, Chile;
 río Turbio (Verde), afluente del lago Verde en la cuenca del río Palena, en la Región de Aysén, Chile;
España
 río Turbio (Cantabria), un pequeño curso de agua en Cantabria, España;
Mexico
 río Turbio (Quintana Roo), río del estado de Quintana Roo, México;
Venezuela
 río Turbio (Venezuela), río de Venezuela;
 valle del Turbio, una zona del oeste de Venezuela.

Lugares 

 Estación Río Turbio, estación ferroviaria de la ciudad de Río Turbio, Argentina.
 Río Turbio (ciudad), localidad de la provincia de Santa Cruz, Argentina.

Cine 
 Río Turbio (película) (1954), película argentina.

Véase también 

 Rioturbio